L'uomo senza volto (The Man Without a Face ) è un film del 1928, diretto da Spencer Gordon Bennet.

Collegamenti esterni 
 

Film d'avventura